Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2013 vond plaats van 6 tot en met 17 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 25e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2013. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

In het enkelspel stond de Russin Maria Sjarapova tegenover de Deense Caroline Wozniacki in de finale. De Russin won de titelstrijd eenvoudig, met 6-2 en 6-2. Dit betekende haar tweede titel bij het toernooi van Indian Wells. Zij was eerder in 2006 de winnares in het enkelspel. 

Het dubbelspel was eveneens een prooi voor Rusland. In de finale versloegen Jelena Vesnina en Jekaterina Makarova het Russisch/Sloveense duo Nadja Petrova en Katarina Srebotnik, met 6-0, 5-7 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2013
Indian Wells